Slat ist der Familienname folgender Personen:
 Boyan Slat (* 1994), niederländischer Erfinder und Unternehmer

SLAT ist die Abkürzung für:
 Second Level Address Translation, eine hardwareunterstützte Virtualisierungstechnologie

SLAT